Grande Fermeda – montagna del Gruppo delle Odle nelle Dolomiti
 Piccola Fermeda – altra montagna nel Gruppo delle Odle nelle Dolomiti